На пределе — название нескольких фильмов:
 «На пределе» (фильм, 1998) () — кинофильм (США, реж. Лев Л. Спиро).
 «На пределе» (фильм, 2007) () — документальный фильм (Германия, Австрия, реж. Пепе Данкварт).
 «На пределе» (фильм, 2017) () — кинофильм (Германия, Франция, реж. Фатих Акин).
 «На пределе» () — американский документальный сериал канала Discovery (2010—2011).